

Patronyme 

 Camille Bombois (1883-1970), peintre français ;
 Sophie Bombois (1970-), haute fonctionnaire française.

Toponyme 

Rue Camille-Bombois, voie parisienne du .